De Serie B 2010/11 was het 79ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. Vijftien van de 22 deelnemende kwamen in het voorafgaande seizoen ook al uit in de Serie B.

Ascoli Calcio kreeg gedurende het seizoen zes punten in mindering wegens financiële onregelmatigheden. Atalanta en Sienna eindigden respectievelijk als eerste en tweede, en keerden daardoor al na één seizoen weer terug in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal, de Serie A.

In de 462 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1077 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,33 doelpunt per wedstrijd.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Reggina
| RD1-team02 = Novara 
| RD1-score01firstleg = 0
| RD1-score02firstleg = 0
| RD1-score01secondleg = 2
| RD1-score02secondleg = 2

| RD1-team03 = Padova
| RD1-team04 = AS Varese 
| RD1-score03firstleg = 1
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 3
| RD1-score04secondleg = 3

| RD2-team01 = 'Novara 
| RD2-team02 = Padova
| RD2-score01firstleg = 0
| RD2-score02firstleg = 0
| RD2-score01secondleg = 2
| RD2-score02secondleg = 0
}}Novara promoveert en komt in het seizoen 2011/12 voor het eerst sinds 1956 weer uit in de Serie A.DegradatieUC AlbinoLeffe weet zich te handhaven in de Serie B, Piacenza degradeert naar de Lega Pro Prima Divisione. Bij een gelijke stand is het voordeel voor de club die hoger is geëindigd in de reguliere competitie.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 2010/11
Coppa Italia 2010/11

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2010/11